

Arte
Columbine – album della cantautrice danese Aura Dione
Bowling a Columbine (Bowling for Columbine) – film del 2003, diretto da Michael Moore

Eventi
Massacro della Miniera di Columbine del 1927
Massacro della Columbine High School del 1999

Geografia
Columbine – città del Colorado, USA